Чемпионат Волгоградской области по футболу — футбольный турнир, проводимый Федерацией футбола Волгоградской области и объединяющей футбольные клубы Волгоградской области. Чемпионат проводится по системе лиги.

История 
Первое упоминание первенства области встречается в 1935 году. Впервые команды из областного центра приняли участие в турнире в 1960 году.

Таблица призёров

См. также 
 История футбола в Волгограде

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте regional-football.ru 
 Сайт Федерации футбола Волгоградской области

Футбол в СССР
Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Волгоградской области